Balgowan bezeichnete folgende Orte:

 Balgowan (Dundee), ein Stadtteil von Dundee, Schottland
 Balgowan (Highland), ein Ort in Schottland
 Balgowan (Perth and Kinross), ein Weiler in Schottland
 Balgowan (South Australia), ein Weiler in Australien
 Balgowan (Südafrika)